São Julião da Barra pode referir-se a:

 Oeiras e São Julião da Barra - freguesia sede do concelho de Oeiras;
 Forte de São Julião da Barra - fortaleza situada na foz do rio Tejo, defronte de Oeiras.
 São Julião da Barra (localidade)

Desambiguação